

Sigle 
 Pacemaker-Mediated Tachycardia – tachicardia mediata da pacemaker
 Page Map Table – "tabella delle pagine viene usata dalla Memory management unit (MMU) per tradurre indirizzi logici in indirizzi fisici
 Passenger – Miles Traveled – passengeri trasportati per miglio, indice per la misura dei trasporti
 Photo Mechanical Transfer – trasferimento fotomeccanico, processo di copia fotografica che non prevede l'uso di un negativo
 Photo Multiplier Tube – tubo fotomoltiplicatore
 Procedural Memory Training – terapia riabilitativa non farmacologica
 Pyramidal memories trasmutation – tecnica spirituale

Codici 
 PMT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paramakatoi (Guyana)
 pmt – codice ISO 639-3 della lingua tuamotuana

Mineralogia 
 Pmt – abbreviazione di piemontite

Musica 
 P.M.T – gruppo musicale pisano

Altro 
 PMTair – compagnia aerea cambogiana

Note